Сен-Жермен-ле-Гаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сен-Жермен-ле-Гаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш